Villafranca de Córdoba kan syfta på:

Spanien 

 Villafranca de Córdoba (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Villafranca de Córdoba (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba,